

Топоніми

Села:
 Кустин — Житомирська область, Бердичівський район
 Кустин — Львівська область, Червоноградський район
 Кустин — Рівненська область, Рівненський район

Кустин — село, Берестейська область, Берестейський район

Мережні ресурси

Див. також 
 Кустине